Eurípil (fill d'Astipalea).
 Eurípil (fill de Tèlef).
 Eurípil (fill de Celeno).
 Eurípil (fill d'Evèmon)
 Eurípil (fill de Posidó)